

Sciences et techniques 
 (30183) Murali est un astéroïde de la ceinture principale.

Culture et société 
 Un murali est une flûte indienne, droite et à bec ou traversière.

Anthroponyme

Prénom 
Murali est un prénom masculin, notamment porté par :
 Murali K. Thalluri (1984-), un réalisateur, scénariste et producteur australien.

Patronyme 

 Murali Karthikeyan (1999-), un joueur d'échecs indien ;
 Murali Nair (1966-), un réalisateur et scénariste indien ;
 Murali Sreeshankar (1999-), un athlète indien, spécialiste du saut en longueur ;
 Amritha Murali (1982-), une violoniste et chanteuse indienne de musique carnatique.

Surnom 
 Murali est un surnom de Muttiah Muralitharan (1972-), un joueur de cricket srilankais.